Теюш () — місто в Румунії, у повіті Алба.
 Теюш () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Парава.
 Теюш () — село в Румунії, у повіті Олт. Адміністративно підпорядковується місту Скорнічешть.